Фелікс Петерманн (нім. Felix Petermann; 7 квітня 1984, м. Марктобердорф, Німеччина) — німецький хокеїст, захисник.
 Август Петерманн, Август Генріх Петерманн (нім. August Heinrich Petermann, 18 квітня 1822 р., Німеччина, Бляйхероде — 25 вересня 1878 року, Гота);— німецький географ, картограф.